Готьє (Готерій) I Сав'є (д/н — 19 жовтня 1082) — середньовічний церковний і державний діяч, дипломат Французького королівства.

Походження не відоме. 1045 року стає єпископом Мо. 1047 року згідно грамот Генріха I брав участь у роботі королівської курії. У жовтні 1049 року брав участь у Реймському помісному соборі за участю папи римського Лева IX. Водночас фундував кафедральний собор в Мо. За однією версією наприкінці 1049 року очолив посольство до великого князя Київського Ярослава I. Втім є свідчення, що у червні 1050 року брав участь у церемонії у відкритті раки з мощами Св. Дені в абатстві Сен-Дені. Тому ймовірніше рушив до Києва після цього, ймовірно у липні або жовтні. Тут брав участь у перемовинах щодо шлюбу князівни Анни з королем Франції. Наприкінці 1050 року разом з посольством і королівською нареченою повернувся до Парижу. Потім був учасником королівського весілля.

14 травня 1059 року єпископ Мо брав участь у коронації Філіппа I. Того ж року був учасником оголошення королівського рішення стосовно відновлення монастиря Св. Мартина у Парижі. У 1060—1082 року його ім'я з'являється у 12 грамотах короля Філіппа I, що свідчать про постійну участь Готьє I в роботі королівської курії під орудою регентші Анни. Припускають, що він міг бути духівником останньої.

Примітки

Джерела 
 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. IV: Западноевропейские источники / сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. — М. : Русский фонд содействия образованию, 2010.
 Шишкин, В. В. Средневековая Франция. V—XVI века / В. В. Шишкин. — СПб. : Евразия, 2019.
Єпископи Мо